Destination Zero ist der Titel von
 Destination Zero (1987), Schweizer Kriminalfilm von Torsten Seibt
 Destination Zero (1997), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Richard Pepin